Amaury Delerue (1977-), est un arbitre international de football français.
 Émile Julien Delerue (1808-1888), est un ingénieur français.
 Georges Delerue (1925-1992), est un compositeur et musicien français.
 Henri Delerue (1939-2016), est un athlète français.
Patronyme français